Лиске () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лиске, Казимир (1982—2017) — американский актёр и режиссёр.
 Лиске, Ксаверий (1838—1891) — польский историк и археограф, профессор, ректор Львовского университета.

 Населённые пункты
 Лиске — деревня в Верхней Лужице, коммуна Ослинг района Баутцен, земля Саксония, Германия

См. также 
 Лиски (значения)
 Лисков